Ксеньевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ксеньевка — село в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 
 Ксеньевка — посёлок городского типа в Могочинском районе Забайкальского края.
 Ксеньевка — деревня в Убинском районе Новосибирской области.
 Ксеньевка — село в Исилькульском районе Омской области.
 Ксеньевка — прежнее название города Асино — центра Асиновского района Томской области.

Украина 
 Ксеньевка — село в Никольском (до 2016 — Володарском) районе Донецкой области.